Curuçá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Curuçá (ort), Pará, 
 Curuçá (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar